(né en 1952), homme politique et médecin italien ;
  (né en 1995), joueur international argentin de rugby à XV ;
  (né en 1972), journaliste et animateur de radio argentin.

Autres 

 les ciccioli, nom italien des grattons ;
 les , plat vénitien.

Voir aussi 

 
 
 Cicciolina